Eisenblau steht für:

Berliner Blau, ein anorganisches Pigment
Vivianit, ein Mineral, das in der Malerei als Pigment gebräuchlich war